Верх-Не́йвинск — железнодорожная станция Свердловской железной дороги на 439—442 км магистральной линии Пермь I — Нижний Тагил — Екатеринбург. Расположена на юго-западной окраине посёлка городского типа Верх-Нейвинского, по левому берегу одноимённого пруда.

Входит в Нижнетагильский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-4 Свердловской дирекции управления движением. По характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена к 4 классу.

На станции имеются: железнодорожный вокзал с залом ожидания и билетными кассами, а также гостиница. Есть две низкие пассажирские боковые платформы.

Станция Верх-Нейвинск открыта в 1878 году при открытии бывшей Уральской Горнозаводской железной дороги. Достопримечательность — сохранившаяся с момента постройки станции водонапорная башня перед зданием вокзала.

История

Предыстория 
Со второй половины XIX века в России усиленно велось строительство железных дорог. В 1861 году нижнетагильский инженер Виктор Карлович Рашет опубликовал статью в газете № 47 «Пермские губернские новости», где обосновал необходимость строительства железной дороги в Пермской губернии. По мнению автора, железная дорога должна была пролечь от Перми через Лысьвенский, Кыновский и Гороблагодатский округа на Нижний Тагил, а от него к югу через Невьянские и Верх-Исетские заводы до Екатеринбурга. Губернские власти и владельцы заводов затею Рашета оценили. В Правительствующий сенат поступило множество прошений о строительстве Пермской губернской железной дороги. В конце 1860-х годов было создано «Общество горнозаводской железной дороги». В 1871—1872 годах начались возглавляемые инженерами Соболевским и Миллером изыскательские работы на месте будущей железной дороги.

Первый символический камень в строительство дороги был заложен летом 1875 года. Строительство возглавил инженер путей сообщения Голубев. Линия была поделена на три огромных участка: от Перми до Камасина, от Камасина до Кушвы и от Кушвы до Екатеринбурга. Работами на участке Камасино — Екатеринбург руководил инженер путей сообщения Борис Александрович Риппас, который спроектировал здания вокзалов и станционных служб. По поручению Товарищества Уральской горнозаводской железной дороги художник Пётр Петрович Верещагин написал серию этюдов Урала и реки Чусовой вдоль строившейся железной дороги. Среди картин имеется «Верх-Нейвинский пейзаж», на котором изображено место будущей станции Верх-Нейвинск.

Строительство станции 
В августе 1875 года начались работы на участке от Невьянского завода до заимки Таватуй (будущая станция Таватуй, ныне являющаяся обгонным пунктом). На берегу Верх-Нейвинского пруда были построены три деревянные казармы для 120 рабочих. Для проведения земляных работ были привлечены верх-нейвинцы, не занятые в заводском производстве и вольно нанятые со стороны. Работа на строительстве дороги была очень тяжёлой. Из-за штрафов обещанные властями заработки были низкими. О строительстве станции писал В. И. Немирович-Данченко в своей книге «Кама и Урал» 1875 года. Были намечены места строительства вокзала, депо и поворотного круга. Верх-Нейвинская станция должна была быть узловой, то есть на ней был установлен поворотный круг для разворота паровозов. Это выводило станцию в разряд классных, то есть все должностные лица её должны были иметь классные чины. К осени 1877 года были построены все сооружения: каменное здание депо, поворотный круг, деревянное здание вокзала и водонапорная башня. Станция была двухпутной, имелась возможность разъезда составов, далее ветка шла на поворотный круг, другая на линию основного направления.

Строительство велось уже непосредственно на прокладке самого полотна. В декабре 1877 года строительство полотна на линии всей дороги от Перми до Екатеринбурга было закончено.

Открытие станции 
27 февраля 1878 года по всей ветке от Перми до Екатеринбурга прошёл первый поезд. Время в пути составило 20 часов. В тот же день было утверждено название дороги Уральская горнозаводская железная дорога и названия станций. Планируемым названием станции было Верх-Нейвинская. Название выглядело длинным, и на карту был нанесено сокращение Верх-Нейвинск., что в дальнейшем менять не стали.

1 октября того же года состоялось торжественное открытие всей Уральской горнозаводской железной дороги от Перми до Екатеринбурга  — 468 вёрст (499 км). В то же время состоялось официальное открытие и станции Верх-Нейвинск. На торжества прибыли инженер путей сообщения Явлоков, товарищ екатеринбургского полицмейстера, управляющий Верх-Нейвинскими заводами, Верх-Нейвинский волостной старшина Тююшев. В присутствии официальных лиц и при стечении верх-нейвинцев был отслужен молебен и произведено окропление зданий и служб станции. Поезд, следующий до Екатеринбурга, был встречен праздничной иллюминацией. Начальником станции был назначен губернский секретарь Крус. В посёлке Верх-Нейвинском ему была выделена квартира.

Пассажирские поезда отправлялись из Перми ежедневно в 10 часов вечера. На вокзале Верх-Нейвинска был один зал, касса и буфет, в котором продавались: «пироги всякие, блюда горячие, конфеты; напитки: чай, воды зельтерские, пиво, водки и вина; закуски холодные: капуста, огурцы бочковые, селёдка бочковая». Отапливался вокзал двумя печами. Для отапливания на Верх-Нейвинской посессионной лесной даче выдавались дрова, которые заготавливали нижние чины станции. В зимнее время вокзал отапливал сторож. На здании размещался герб Уральской горнозаводской железной дороги, вывеска «Верхъ-Нейвинскъ» и расписание поездов. К объектам станции Верх-Нейвинск относились Верх-Нейвинский разъезд и железнодорожный мост через реку Бунарку.

Через Верх-Нейвинск ходили поезда, состоящие из классных и неклассных вагонов, товарные поезда. Составы останавливались на станции дважды и стояли 8—10 минут. С 1907 года к приходу поезда на перрон выдвигался чин 13 Земского полицейского участка, наблюдавший за правопорядком, при этом он делал запись в особой книге.

От железнодорожной станции  до жилой части Верх-Нейвинска ездили пассажирские тарантасы. Проезд стоил от 10 до 20 копеек в зависимости от расстояния.

В одном из первых рейсов по Уральской горнозаводской железной дороге 1878 года в вагоне отправились фотографы мастерской Его Императорского Величества. За время поездки они сделали около 180 снимков на всём протяжении магистрали. Снимки различных мест, в том числе станции Верх-Нейвинск, вошли в «Альбом видов Уральской-Горнозаводской железной дороги». Данное издание легло на стол императора Александра II и попало в императорскую библиотеку.

Уже в 1878 году был утверждён штат сотрудников станции: начальник станции, три рядовых стрелочника, линейный сторож и два стражника. Чины железнодорожной администрации имели установленную форму и соответствующие кокарды, поясные пряжки и должностные бляхи. В конце XIX века в штате станции Верх-Нейвинск появилась должность телеграфиста, на станции ему было выделено помещение, в нём был установлен телеграфный аппарат Бодо. Долгое время телеграфистом на станции служил Кречетов Сергей Ильич. Он жил в выделенной ему поселковой квартире. Телеграфист имел специальную форму, носил ремень с оригинальной бляхой.

В 1897 году управление железной дороги временно уступило обществу посёлка Верх-Нейвинского каменное здание, построенное под обменное паровозное депо, но не использовавшееся по своему назначению. В этом здании был организован народный театр, где размещалось до трёхсот человек. При театре был разбит сад-парк, а соседняя Трубная гора и лощина, покрытые лесом, были разбиты на правильные квадраты дорожками со скамейками и беседками. В летнее время здесь устраивались народные гуляния.

Революция и Гражданская война 
От станционного телеграфиста посёлок Верх-Нейвинский узнал в феврале 1917 года о Февральской революции, а 26 октября  того же года — об Октябрьской.

В 1918 году в районе станции Верх-Нейвинск произошли кровавые бои между красными и белыми.

Советское время 
В 1926 году Свердловским отделением Пермской железной дороги юго-западнее станции Верх-Нейвинск начато строительство дома отдыха для железнодорожников. Всего было выстроено 8 домов. От Свердловска до Верх-Нейвинска ходил дачный поезд, в котором в дом отдыха приезжали отдыхающие.

В 1935 году на участке Гороблагодатская — Свердловск была проведена электрификация, после чего через станцию Верх-Нейвинск стали курсировать электропоезда.

В 1976 году был снесён деревянный вокзал — был вместо был построен современный вокзал с рестораном и пятиэтажным зданием гостиницы.

XXI век 
23 декабря 2008 года на станции Верх-Нейвинск в результате поджога загорелся электропоезд № 6451, следующий по маршруту Шарташ — Нижний Тагил. Один человек погиб, ещё двои получили ожоги.

14 октября 2013 года при производстве маневровой работы из-за ошибки локомотивной бригады на станции сошли с рельсов 4 вагона грузового поезда.

5 ноября 2015 года через Верх-Нейвинск прошёл первый скоростной электропоезд «Ласточка», следовавший из Екатеринбурга в Нижний Тагил. С 12 января 2018 года через Верх-Нейвинск из Екатеринбурга еженедельно стала курсировать пара «Ласточек» до Кушвы и обратно, а с 11 августа 2019 года «дальняя» еженедельная пара «Ласточек» курсирует до Серова, что является самым дальним маршрутом данного скоростного электропоезда во всей Свердловской области.

С конца 2010-х годов в соседний город Новоуральск, на Уральский электрохимический комбинат, через станции Верх-Нейвинск и Северная ввозят радиоактивные отходы — так называемые урановые «хвосты».

Пассажирское сообщение

Пригородное сообщение 
В Верх-Нейвинске останавливаются все электропоезда (в том числе скоростной электропоезд «Ласточка»), а также все дальние и местные пассажирские поезда, курсирующие на участке Нижний Тагил — Екатеринбург. В летний период могут назначаться дополнительные электропоезда (не более 1-2 пар) из Нижнего Тагила или Екатеринбурга, для которых станция является конечной.  В определённое время суток через станцию ходят электропоезда, начальными или конечными остановками которых являются станции Керамик или Шарташ. По пятницам и воскресеньям через Верх-Нейвинск курсируют вечерние скоростные электропоезда «Ласточка» маршрутом Екатеринбург — Серов, а по субботам и понедельникам — утренние по маршруту Серов — Екатеринбург. Кроме того, в летнее время может назначаться дополнительный ночной скоростной электропоезд «Ласточка», следующий по маршруту Нижний Тагил — Аэропорт Кольцово и обратно.

Пригородные перевозки организует АО «Свердловская пригородная компания». На железнодорожном вокзале работают две пригородные кассы (слева от электронного табло).

Дальнее сообщение 
Через станцию Верх-Нейвинск курсируют следующие поезда дальнего следования:

Пассажирские перевозки дальнего сообщения осуществляются АО «Федеральная пассажирская компания». На железнодорожном вокзале работает касса дальнего следования (справа от электронного табло).

Предприятия железнодорожного узла 
На станции Верх-Нейвинск расположены предприятия:
 Железнодорожный вокзал Верх-Нейвинск
 Пост электрической централизации ДЦС-4
 Пункт технической передачи вагонов ВЧДЭ-11
 Пункт сигнализации, централизации и блокировки ШЧ-17
 Табельная ПЧ-17
 Контейнерная площадка
 Компрессорная станция

Характеристика путевого развития 
Станция Верх-Нейвинск является однопарковой. Её путевое развитие — 5 путей. Протяжённость станции — 3 км.

На основном ходу железной дороги к станции прилегают двухпутные электрифицированные перегоны Нейво-Рудянская — Верх-Нейвинск и Верх-Нейвинск — Мурзинка. В чётной горловине станции Верх-Нейвинск от неё ответвляются два неэлектрифицированных подъездных пути: по чётной стороне — на грузовую железнодорожную станцию Северную, по нечётной — на промплощадку филиала «Производство сплавов цветных металлов» ОАО «Уралэлектромедь».

Пассажирские устройства 

К пассажирским устройствам станции Верх-Нейвинск относятся две боковые пассажирские платформы. Имеется переходной мост.

До начала 2000-х годов имелась низкая островная платформа у 3-го пути, на который принималось часть пассажирских поездов чётного направления (на Екатеринбург).

Пересадка на автобусный транспорт 
Автобусное сообщение Верх-Нейвинского связывает районы жилой застройки с железнодорожным вокзалом. Курсирует поселковый автобус № 108 маршрутом Вокзал — 8 Марта с промежуточными остановками: «КПП № 1», «Демидовская», «Евдокимова», «Токарей». Автобус курсирует в будни каждые 15 минут, в выходные — каждые 20. Время следования между конечными остановками — 15 минут. Также от вокзала курсирует маршрутное такси № 109 Невьянск — Новоуральск.

Остановка «Железнодорожный вокзал» находится возле Привокзальной площади, примыкающей к северной части 1-й платформы.

Галерея

Примечания 

Верх-Нейвинский
Станции Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги
Железнодорожные вокзалы России